Óðinn steht für:
 Isländische Schreibweise von Odin, nordischer Hauptgott
 Óðinn (Schiff, 1959), ehemaliges Schiff der isländischen Küstenwache